Félix Kassowitz (1907 - 1983), dessinateur hongrois ;
 Peter Kassovitz (né en 1938), réalisateur, scénariste, acteur et producteur français, fils du précédent ;
 Mathieu Kassovitz (né en 1967), acteur, scénariste, réalisateur, et producteur français, fils du précédent.
Patronyme juif